Усенов, Данияр:
 Усенов, Данияр Бектурович (2001) — казахстанский футболист.
 Усенов, Данияр Токтогулович (1960) — киргизский государственный и политический деятель.